Московский марафон — крупнейшее российское соревнование по бегу в Москве, проводимое ежегодно с 2013 года. Пришёл на смену Московскому международному марафону мира. Состоит из марафонской дистанции и забега-спутника на 10 км. Входит в Международную ассоциацию марафонов и забегов AIMS. Принимают участие профессиональные спортсмены и любители этого вида спорта.

История 

Организатором марафона выступает агентство «Новая атлетика» под руководством Дмитрия Тарасова, а также Департамент физической культуры и спорта города Москвы, при поддержке Правительства Москвы.

В 2012 году агентство «Новая Атлетика» обратилась к руководству спорткомплекса «Лужники» с предложением передать им управление марафоном «Лужники», а затем с идеей совместно организовать Московский марафон. По ряду соображений руководство «Лужников» приняло решение в дальнейшем отказаться от проведения марафона «Лужники» и полумарафона «Труд» на своей территории, а сконцентрироваться на новом Московском марафоне.

Позже «Новая атлетика» и «Спортклуб» (организатор Московского международного марафона мира (ММММ) не смогли договориться о преемственности главного московского марафона, и с осени 2013 года ММММ больше не проводится в центре Москвы.

Так же «Новой атлетикой» в течение года проводится ряд забегов (5 и 10 км, полумарафон), являющихся подготовительными стартами к осеннему марафону.

В начале сентября 2021 года организаторы Московского марафона объявили об отмене мероприятия по причине роста случаев заражения вирусом COVID-19 в Москве.

Благотворительность 
В 2016 году официальным благотворительным партнером Московского марафона стал фонд «Арифметика добра», который помогает детям-сиротам.

Соревнования

Призёры

Мужчины

Женщины

Трасса 

Трасса марафона и забега-спутника проходит по улицам Москвы в один круг с полным перекрытием дорожного движения. Трасса проходит мимо Москва-Сити, частично по Садовому кольцу, по Замоскворечью, по части Бульварного кольца, мимо Кремля и по многочисленным набережным. Старт и финиш находятся в Лужниках.

Трассы марафона и забега-спутника сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).

Изменения трассы 
В 2013 году финиш был на Большой спортивной арене Лужников, а в 2014 году перенесен на Новолужнецкий проезд в связи с реконструкцией стадиона. В 2015 году маршрут незначительно изменился из-за дорожного строительства.

Достижения марафона 
В 2020 году Московский марафон занял 27 место в престижном рейтинге марафонских соревнований Competition Performance Rankings, составленным Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Для сравнения, в 2019 году лучшим российским марафоном было соревнование в Казани (95 место), а Московский марафон был на 112 месте.

См. также 
 Московский полумарафон
 Пробег на приз газеты «Труд»
 Московский международный марафон мира

Примечания

Литература

Ссылки 

 Московский марафон на probeg.org
 Сюжет о Московском марафоне — 2014 на сайте vesti.ru
 Репортаж о марафоне 2014 года на 1tv.ru
 Инфографика марафона
Видео
 
 

Российские легкоатлетические марафоны
Международные спортивные соревнования в Москве
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2013 года
Ежегодные спортивные соревнования в Москве